DYA steht für:
 DYA (Einsatzorganisation) (span. Detente Y Ayuda), spanische Einsatzorganisation
 Dysart Airport (IATA-Code), Flughafen von Dysart (Queensland), Isaac Region, Queensland
 Dynamic Airways (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

dya steht für:
 Dyan (ISO-639-3-Code), Gursprache in Burkina Faso

Siehe auch:
 Dia

Abkürzung